Бланк (прізвище)
 Бланк
 Бланк (монета) — французька монета.